Příjmení Jech nebo Jechová nosí více osobností:

Jech
 Alois Jech (1896–1952) – český pedagog a výtvarník
 František Jech (1884–1960) – český pedagog na moravskobudějovickém gymnáziu, historik, muzejník a sokolský pracovník
 Jan Otakar Jech (1858–1906) – český karosář a podnikatel
 Jaromír Jech (1918–1992) – český folklorista, etnograf, literární vědec, germanista, akademik ČSAV a spisovatel
 Jaroslav Jech (1921–1979) – český metalurg, vysokoškolský učitel a spisovatel
 Karel Jech (1929–2012) – český historik a novinář, znalec vývoje českého venkova
 Martin Jech (* 1996) – český reprezentant ve sportovním lezení a vítěz českého poháru
 Miloslav Jech (1926–2017) – český evangelikální teolog a církevní historik
 Pavel Jech – děkan filmové a televizní fakulty akademie múzických umění (2008–2016)
 Tomáš Jech (* 1944) – český matematik a pracovník akademie věd ČR

Jechová
 Eliška Jechová (1921–2015) – česká spisovatelka
 Vladimíra Jechová Vápeníková (* 1967) – česká podnikatelka

Jecho
 Evžen Jecho (* 1945) – český sochař, grafik, architekt, spisovatel, novinář, pedagog a fotograf

Česká příjmení